Takashi Yamazaki (1964-), réalisateur, scénariste et superviseur des effets spéciaux japonais.
 Takashi Yamazaki, personnage du manga et animé Cardcaptor Sakura